Assis (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Assis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Assis (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo